Die Saison 2005/06 der Oberliga Nord war die 50. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der SV Wilhelmshaven mit vier Punkten Vorsprung auf den BV Cloppenburg.

Die Abstiegsränge belegten der TSV Kropp, die FT Eider Büdelsdorf, der Meiendorfer SV und der Brinkumer SV.

Die Aufsteiger waren der VfL 93 Hamburg aus der Verbandsliga Hamburg, der SV Henstedt-Rhen aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein, der FC Oberneuland aus der Verbandsliga Bremen sowie der SV Ramlingen/Ehlershausen und der VSK Osterholz-Scharmbeck aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nord 2005/06 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord 2005/06 bei weltfussball.de

2005
Fußballsaison 2005/06